Waterworld – film del 1995 diretto da Kevin Reynolds
 Waterworld – videogioco
 Waterworld – album dei Binary Star del 1999
 Waterworld: A Live Sea War Spectacular – attrazione degli Universal Studios.